Rudy Maugeri (ur. 1931, zm. 7 maja 2004 w Las Vegas), śpiewak amerykański, baryton, w latach 50. jeden z wokalistów grupy The Crew-Cut.

The Crew-Cuts było zespołem śpiewaków, wykonujących rock-and-rollowe wersje znanych przebojów gatunku rhythm and blues. Największym sukcesem grupy okazała się piosenka Sh-Boom, która w 1954 przez kilka tygodni zajmowała czołowe lokaty na listach przebojów. Innymi znanymi utworami wykonywanymi przez The Crew-Cuts były Crazy 'Bout Ya Baby, Earth Angel, Ko Ko Mo (I Love You So), Gum Drop.

Urodzeni w 1931
Zmarli w 2004
Amerykańscy wokaliści
Barytony